David Mendes da Silva (1982-) – piłkarz holenderski.
 David Silva (1986-), piłkarz hiszpański.
 David Silva (1986-) – piłkarz z Republiki Zielonego Przylądka.